Assumption University ist der Name folgender Universitäten:

 Assumption-Universität (Kanada) in Windsor, Ontario, Vorgängeruniversität der University of Windsor
 Assumption-Universität (Thailand) in Bangkok